Даман — млекопитающее.
 Гуахаро — птица из козодоеобразных.

См. также 
 Жиряки